Ozierowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Ozierowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie fatieżskim w obwodzie kurskim
 Ozierowka – wieś w rejonie konyszowskim w obwodzie kurskim
 Ozierowka – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Ozierowka – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz też 
 Oziorowka – nazwa miejscowości w Rosji

Strony ujednoznaczniające